Deur
Ingang
Toegang (Rietveld), een water bij Rietveld bij Alphen aan den Rijn.